Typ 15 (auch Type 15 oder Typ XV) steht für
 Hanomag 6/32 PS Typ 15, ein Automodell des Automobilherstellers Hanomag
 Peugeot Typ 15, ein Automodell des Automobilherstellers Peugeot
 Typ RO 15, RoRo-Schiffe der Wismarer Mathias-Thesen-Werft
 Fregatte Typ 15, Umbau von britischen Zerstörern des War Emergency Programs ab 1949, (meist S- bis W-Klasse, Q- und R-Klasse), z. B. HMAS Queenborough
 Typ 15, dreipoliger Steckdosentyp in der Schweiz, siehe SN 441011